In fisica, con il termine composizione di momenti angolari si intendono due concetti molto diversi:

 Composizione di momenti angolari (meccanica quantistica)
 Composizione di momenti angolari (meccanica classica)